Зенгибаба или Зенги-Баба или Зенги-Ата может означать:
 Зенги-баба — дух покровитель крупного рогатого скота у тюркских народов, после принятия ислама народами Средней Азии и Южной Сибири принял облик пира. 
 Занги-Ата — мусульманский святой, живший в XII-XIII веках в Средней Азии
 Зенгибаба — полупресноводное озеро на севере Туркмении.